UTC est un sigle qui signifie :
 Temps universel coordonné, compromis entre l'anglais CUT Coordinated universal time et le français TUC Temps universel coordonné ;
 Université de technologie de Compiègne, une grande école d'ingénieurs en France ;
 United Technologies Corporation, une entreprise américaine ;
 Union treiziste catalane ;
 Universidad Técnica de Cajamarca, un club péruvien de football.